Police Football Club peut faire référence à :
Le Royal Bhutan Police FC, un club de football bhoutanais (renommé depuis Druk Pol Football Club) ;
Le Southern Police FC, un club de football éthiopien ;
Le Hong Kong Police Football Club, un club de football hongkongais ;
Le Kerala Police FC, un club de football indien ;
 Le Lao Police Football Club, un club de football laotien;
Le Royal Montserrat Police Force F.C., un club de football de Montserrat ;
Le Police Football Club, un club de football ougandais ;
Le Police Football Club, un club de football rwandais ;
Le Police United Football Club, un club de football thaïlandais, auparavant connu sous le nom de Royal Thai Police Football Club ;
Le Police Football Club, un club de football trinidadien ;
Le Ho Chi Minh City Police FC, un club de football vietnamien ;
Le Police Football Club, un club de football yéménite ;
Le Police nationale d'Haïti Football Club, un club de football haïtien ;
Le Police United Football Club, un club de football bélizien ;
Le Police FC, un club de football lesothan (renommé depuis Lesotho Mounted Police Service Football Club)